Crute ist der Familienname folgender Personen:
 Austin Crute (* 1995), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Jimmy Crute (Jim Edward Crute; * 1996), australischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer 
 Sally Crute (1886–1971), US-amerikanische Stummfilmschauspielerin